Biografies:
 Luis de Góngora y Argote (1561-1627), poeta cordovès del barroc.
 Diego de Góngora, militar navarrès i governador de Buenos Aires (1618-1623).
 Carlos Sigüenza y Góngora (1645-1700), escriptor, científic i historiador mexicà.
 Juan Góngora y Cruzat, marquès de Navarra.
 Antonio Caballero y Góngora (1723-1796), virrei de Nova Granada.
 Lluís Góngora i Joanicó (1834-1901), metge català.
 Genaro David Góngora Pimentel, ministre de Justícia de Mèxic (1999-2003).
 Gloria Góngora, cantant andalusa.
 Mario Góngora del Campo, historiador xilè.
 Jorge Góngora Montalván, futbolista peruà.
 Botànica: Gongora, cadascuna de les 65 espècies d'orquídia tropical autòctona d'Amèrica Central, Colòmbia, Equador i Veneçuela.
 Geografia:
 Góngora (Navarra), poble de Navarra, Espanya.
 Góngora (volcà), volcà de Costa Rica.
 Llinatges: Góngora (cognom), cognom d'origen navarrès.